Улица Элизабетес — название ряда улиц в городах Латвии:

 Улица Элизабетес (Лиепая) — улица в Лиепае.
 Улица Элизабетес (Рига) — улица в Риге.
 Улица Элизабетес (Тукумс) — улица в Тукумсе.

См. также